Дубынин — русская фамилия. Известные носители:

 Дубынин, Виктор Петрович (1943—1992) — генерал армии, Герой Российской Федерации.

 Дубынин, Николай Михайлович (1919—2002) — Герой Советского Союза.

См. также 
 Дубынино